De Primeira Divisão 1998–1999 was de 65ste editie van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het seizoen ging van start op 23 augustus 1998 en eindigde op 30 mei 1999.  

Nieuwkomers waren União Leiria, SC Beira-Mar en FC Alverca. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (1997/98) vanuit de Segunda Divisão de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. FC Porto won de achttiende landstitel. Voor het derde jaar op rij was Mário Jardel van FC Porto topscorer, ditmaal met 35 goals.

Eindstand

Zie ook
Segunda Divisão de Honra 1998/99

Portugal
1999